Кратер Мендель (), не путать с кратером Мендель на Марсе, — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь австрийского биолога и ботаника Грегора Иоганна Менделя (1822—1884); утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Мендель являются кратер Блэкетт на западе-северо-западе; кратер Чант на севере; кратер Феньи на северо-востоке; кратер Чедвик на юго-востоке и кратер Липпман на юге. На северо-востоке от кратера находятся горы Пиренеи. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 139,7 км, глубина 3 км.

Кратер Мендель расположен в толще пород выброшенных при образовании Моря Восточного, имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сглажен и перекрыт множеством маленьких кратеров, к юго-восточной части вала примыкает сателлитный кратер Мендель J, к северо-восточной - сателлитный кратер Мендель B. Внутренний склон с остатками террасовидной структуры. высота вала над окружающей местностью достигает 1690 м, объем кратера составляет приблизительно 20900 км³.  Дно чаши пересеченное, в центре чаши расположен хребет вытянутый к юго-запада на северо-восток и состоящий из анортозита (A) и габбро-норито-троктолитового анортозита с содержанием плагиоклаза 80-85 % (GNTA2). От юго-западной части вала кратера Мендель в сторону северо-западной части вала кратера Липпман тянется безымянная цепочка кратеров. На северо-западе от кратера Мендель располагаются остатки большого безымянного кратера.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Мендель J относится к раннеимбрийскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Мендель V относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны